«Эмба» — бывший советский войсковой противовоздушной обороны (ПВО Сухопутных Войск) в Казахстане. 

Полигон располагался в 10 километрах к югу от города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области, в 200 километрах южнее Актобе. Носил официальное наименование: 11-й Государственный научно-исследовательский испытательный полигон Министерства обороны Российской Федерации (11 ГНИИП Минобороны России). Административным и жилым центром полигона являлся город Эмба-5 (с 2000 года — Жем). Полигон был создан в 1960 году для исследовательских работ и испытаний новейших образцов вооружения и военной техники ПВО Сухопутных Войск, обучения боевому применению вооружения и военной техники, проведения учебных стрельб частями и соединениями войск ПВО Сухопутных Войск. После распада СССР полигон Эмба был взят Россией в аренду у Казахстана (в 2016 году Россия выплатила за объект Казахстану около 7 млрд тенге). Полигон длительное время не использовался российской стороной, перенесшей испытания в Капустин Яр. В 2017 году было ратифицировано российско-казахстанское соглашение, которое предусматривает передачу Казахстану полигона «Эмба».

История 
Постановлением Совета Министров Казахской ССР от 3 октября 1959 года Министерству обороны СССР был выделен земельный участок на территории Актюбинской области Казахской ССР площадью 2960144,6 га.

Датой основания полигона считается 7 мая 1960 года, когда в 10 километрах от станции Эмба Актюбинской области Казахской ССР был забит первый реперный колышек и развернут палаточный лагерь. В июле 1960 года начались первые геодезические и строительные работы, которые проводились под непосредственным руководством Н. А. Рощицкого, назначенного начальником полигона.

На полигоне проводились испытания зенитно-ракетных комплексов («С-300В», «Бук», «Тунгуска»), средств ПВО, оперативно-тактических ракет малого радиуса действия, а также войсковые учения с применением новых образцов вооружений данных типов (последними были учения «Оборона-92», «Осень-93», «Феникс-96»). Протяжённость полигона составляла: с севера на юг — 240 километров, с востока на запад — 60 километров; общая площадь — 791 тыс. гектаров.

В 1963 году на полигоне начаты первые совместные испытания. К этому времени на полигоне были подготовлены наиболее необходимые испытательные и измерительные площадки, штабные и научно-исследовательские помещения, построен минимальный объем жилых зданий, гостиниц, столовых и других объектов. Несколько позже был создан полный объём необходимой инфраструктуры для испытаний более совершенных зенитных ракетных и радиоэлектронных средств. В частности, в 2 км к югу от города был построен аэродром 1 класса «Карась» (с базированием на нем смешанного авиационного полка).

Характеристики полигона:
 восточная граница — по хребту Мугоджарских гор, протяженность 340 км;
 западная граница — по западному берегу реки Эмба до устья ручья Узын-Карагандысай, затем переходила на восточный берег реки и далее на юг до урочища Токсанбай, протяженность 465 км
 Расстояние между восточной и западной границами — от 47 км до 100 км
 Протяженность директрисы — 310 км, направление — 190°.

В 1980 году полигон награждён орденом Красной Звезды.

На территории полигона проводились учения войск «Тюльпан-69», «Оборона-92», «Осень-93», «Феникс-95», «Эмба-Кубинка-96».

Постсоветский период 
С 5 ноября 1998 года 11 ГНИИП включен в состав 4 Государственного Центрального Межвидового Полигона «Капустин Яр».

В 1999 году полигон был расформирован, в период с июня по декабрь российские войска передислоцированы на полигон «Капустин Яр» (4 ГЦМП) (Россия, Астраханская область) , где на его базе создан 788 Научно-Испытательный Центр Вооружения и Военной Техники Сухопутных Войск.

В 2000 году в составе 4 ГЦМП «Капустин Яр» создана 5580-я База Обеспечения Испытательных Работ.

В 2010 году 5580 База Обеспечения Испытательных Работ расформирована.

В течение 8 лет полигон Эмба не использовался, а испытания были перенесены на полигон Капустин Яр. Несмотря на это Россия продолжала вносить Казахстану арендную плату за полигон — за 2016 год было выплачено 7 млрд тенге). В июне 2017 года Совет Федерации ратифицировал Протокол между РФ и Казахстаном «О мерах по прекращению действия Соглашения между странами об условиях использования и аренды военно-испытательного полигона Эмба в Актюбинской области». Согласно соглашению Россия возвращает Казахстану территорию полигона Эмба.

Испытывались 
На полигоне проходили испытания ЗРК: «Круг», «Куб», «Бук», «Тор», «Оса», «С-300В»; ЗПРК  «Тунгуска», средств ПВО, оперативно-тактических ракет малого радиуса действия.
 1964 год — ЗРК 2K11 «Круг» («Круг-А» — 1967 год, «Круг-М» — 1971 год, «Круг-М1» — 1974 год)
 1967 год — ЗРК 2К12 «Куб» («Куб-М» — 1973 год, «Куб-М3» — 1976 год, «Куб-М4» — 1978 год)
 1971 год — ЗРК 9К33 «Оса» («Оса-АК» — 1975 год, «Оса-АКМ» — 1980 год)
 1980 год — ЗРК 9К37 «Бук» (9К37М1 «Бук-М1» — 1983 год, «Бук-М2» — 1989 год, 9K37M1-2 «Бук-М1-2» — 1998 год)
 1981 год — ПЗРК 9К38 «Игла»
 1982 год — ЗРПК «Тунгуска» («Тунгуска-М» — 1990 год)
 1986 год — ЗРК 9К330 «Тор» (9К331 «Тор-М1» — 1991 год)
1987 год — ЗРС 9К81 «С-300В» - Гончаровская бригада
 1988 год — ЗРС 9К81 «С-300В» (9К81М «С-300ВМ» — 1990 год)

Руководители полигона 
 генерал-майор артиллерии Николай Александрович Рощицкий;
 генерал-майор артиллерии Пётр Иванович Иванов;
 генерал-майор-инженер Василий Дмитриевич Кириченко;
 генерал-майор-инженер Борис Иванович Ващенко;
 генерал-майор-инженер Владислав Васильевич Зубарев;
 генерал-лейтенант Василий Романович Унучко;
 генерал-лейтенант Николай Иванович Перевозчиков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Брошенный меч империи  (фотоотчёт о путешествии по полигону Эмба-5, 2008 год)
 Эмба — город, люди, полигон! 

Военные полигоны России
Военные полигоны Казахстана
Российское военное присутствие за рубежом
Организации, награждённые юбилейным почётным знаком в ознаменование 50-летия образования Союза ССР
Военные полигоны СССР